Gornji Daruvar je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Daruvara, Bjelovarsko-bilogorska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 569 stanovnika te 215 obiteljskih kućanstava.

Poznate osobe 
Miroslav Jilek

Izvori

Naselja u sastavu Grada Daruvara